Dorra  steht für:

 Dorra, ein Ort in Dschibuti

Dorra ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Dorra (* 1965), deutscher Basketballspieler 
 Stefan Dorra (* 1958), deutscher Spieleautor